Дондуков — фамилия; имеет женскую форму Дондукова.
 Дондуковы — вымерший русский княжеский род, происходивший от калмыцкого хана Дондук-Омбо.

Персоналии 
 Дондуков, Александр Николаевич (род. 1954) — авиаконструктор, российский промышленный и государственный деятель.
 Дондуков, Алексей Фёдорович (1734—1781) — полковник лейб-гвардии Конного полка, тайша Багацохуровского улуса (1762—1781).
 Дондуков, Дагба Доржиевич (1915—1982) — советский бурятский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Дондуков, Иона Фёдорович (более известен как Ассарай; 1734—1781) — бригадир Преоображенского лейб-гвардии полка, третий сын калмыцкого хана Дондук-Омбо.
 Дондуков, Николай Александрович (1928-1983) — советский государственный деятель, заместитель Министра авиационной промышленности СССР.
 Дондуков, Эмген-Убаши (1840—1902) — зайсанг Бага-Чоносовского аймака волжских калмыков.

 Дондукова, Вера (более известна под именем Джан; ?—1777) — вторая жена калмыцкого хана Дондук-Омбо, дочь главного князя-валия Кабарды Кургоко Атажукина.

Составные фамилии